Hartig steht für:
 Hartig (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Hartig (Adelsgeschlecht)
 Hartig-Denkmal
 Hartig-Zündung, Zündzeitpunktsteuerung für Automobile

sowie
 Georg-Ludwig-Hartig-Preis, forstwissenschaftlicher Preis
 Hartigs Garten, Garten der Prager Burg
 Hartigsches Netz,  interzelluläres Pflanzengewebe